Leandro N. Alem – avvocato, politico e rivoluzionario argentino
 Leandro N. Alem – città dell'Argentina
 Dipartimento di Leandro N. Alem – dipartimento della provincia di Misiones in Argentina
 Leandro N. Alem – stazione della metropolitana di Buenos Aires